Zadra kan syfta på;

 Zadra (berg- och dalbana)
  Zadra (släkte) – ett insektssläkte